Brachyhelicoon är ett släkte av svampar. Brachyhelicoon ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Brachyhelicoon